Maligno es una banda de Doom metal y Stoner metal con toques progresivos originaria de Monterrey, Nuevo León, México fundada en el 2005 . Maligno ha participado en algunos de los festivales más importantes de Latinoamérica como Monterrey Metalfest 3 con Blind Guardian, U.D.O., Cathedral, Obituary, Sadus, Deicide y Edguy, el Union Metalfest con las más renombradas bandas del metal en México, el Mago de Oz Fest con Mago de Oz, U.D.O, Warcry, Cage, también fueron seleccionados para acompañar a Guns N Roses durante las fechas mexicanas de su tour de 2007. y ha alternado con la leyenda mexicana de metal Transmetal y en el 2009 fueron teloneros de Metallica.

Historia

Inicios 
Todo inicia en Monterrey, Nuevo León, cuando un grupo de cinco personas en el 2004 deciden formar una banda de lo que sería hasta esas fechas un tributo a Black Sabbath y pero lo hacían con tanta calidad que poco después de varias presentaciones en vivo se dieron cuenta de que la química y la comunicación entre el público y la banda funcionaban a la perfección.
quedando una alineación con Iván Taméz en la guitarra, Andrés Saénz en la batería, Marco Gil en el bajo Zef Vega en la guitarra y Luis Barjau en la voz. 

La banda empezó a ensayar con mucha más dedicación, y las fuertes influencias clásicas de Deep Purple, Led Zeppelin, Frank Zappa, King Crimson y los maestros Black Sabbath empezaron a combinarse con cosas mucho más contemporáneas (Pero no por eso menos interesantes) como Cathedral, Mastodon y Kyuss, dando como resultado un gran cóctel musical que más tarde se llamaría Maligno. Un nombre que según la propia banda encaja a la perfección con sus riffs densos y pesados.

Maligno 
Después de mucha dedicación y muchas horas de ensayo, la composición comenzó a aflorar, las presentaciones no se hicieron esperar y el reconocimiento llegó rápidamente de la mano de su primer lanzamiento. La banda grabó su primer álbum en los estudios La Nave, propiedad de Andrés Saénz (batería), bajo su propia dirección y de las mezclas se encargó Colin Davis (Vile) en los Imperial Mastering de Los Ángeles (EE.UU).

Y finalmente a fines del 2006, Luego de meses de intenso trabajo de composición y ensayo terminaron diez temas, mismos que dieron forma a su álbum debut, Maligno, licenciado por Asenath Records en 2006. la banda edita su homónimo álbum debut, donde los cortes de difusión fueron “Insano”, “Walk On Shadows”, “At Last” y “Slowburn” transmiten ese sonido denso y pesado de fines de los 1970s pero con el particular estilo incomparable de la banda.

Universevil 
En 2008 Maligno grabó su segundo álbum titulado Universevil en los estudios La Nave en Monterrey, producido y grabado por la banda y masterizado por Alan Douches (Mastodon, High On Fire, The Dillinger Escape Plan) en West West Side Music en Nueva York el arte de la portada fue diseñado por Gary Rosas, vocalista de Mala Suerte el cual fue lanzado el 1 de septiembre de 2008.

Con este disco logran una progresión y madurez, en cuanto composición y lírica de la banda
se nota un sonido mucho más original con un sonido denso y pesado muy enfocado en en el metal de los años 1970s pero con un sonido muy actual e inigualable logra reconocimiento de los medios especializados, más que en su anterior trabajo con canciones como "Two Suns ", "Golden Demons" y su primer gran éxito "The Red Witch" siendo su éxito más grande hasta la fecha, que también se transmitió en canales como Sky One y telehit. El disco logra una fuerte aceptación ganando un premio Indie-O Awardsal mejor disco de metal del 2008. 

El 1 Guadalajara y 3 Monterrey de marzo del 2010 fueron teloneros de la incomparable banda Metallica durante las fechas de su Death Magnetic Tour 2010

The Funeral Domine 
Álbum conceptual conectado por 9 temas y el cual cuenta con las colaboraciones con gente de la talla de el dueto de guitarristas Mexicanos Rodrigo y Gabriela en un track instrumental y del renombrado  guitarrista miembro de Testament Alex Skolnick.

El disco fue grabado en La Nave Studios, mezclado por Billy Anderson y masterizado por Alan Douches (Mastodon, High On Fire, The Dillinger Escape Plan) en West West Side Music en Nueva York.

Discografía

Álbumes de estudio 
 Maligno (2006)
 Universevil (2008)
 The Funeral Domine (2011)
 Mundo Ciego (2015)

Referencias 
 la-sangre-de-metal
 stonerrock

Grupos de música de México
Grupos de rock de México
Grupos de stoner rock de México
Grupos de doom metal
Grupos de heavy metal de México
Grupos de música de los años 2000
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música formados en 2004
Grupos de música formados en los años 2000